Capelle ist der Familienname folgender Personen:

 Ace Capelle, nauruischer Leichtathlet 

 Christophe Capelle (* 1967), französischer Radrennfahrer
 Eduard von Capelle (1855–1931), deutscher Admiral und Minister
 Emilie Capelle (1817–1874),  Frauenrechtlerin, Philanthropin und Hochschulgründerin, verheiratete Emilie Wüstenfeld
 Georg Eduard Adolph Capelle (1838–1905), deutscher Kaufmann 
 Ingrid Capelle (* 1940), deutsche Schauspielerin
 Irmlind Capelle (* 1958), deutsche Musikwissenschaftlerin
 JJ Capelle (* 1984), nauruischer Leichtathlet
 Jean Capelle (1913–1977), belgischer Fußballspieler
 Karl-Hermann Capelle (1901–1982), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludovic Capelle (* 1976), belgischer Radrennfahrer
 Marcel Capelle (1904–1993), französischer Fußballspieler
 Pierrick Capelle (* 1987), französischer Fußballspieler
 Richard Cappelle (1886–1954), Lehrer und Historiker
 Torsten Capelle (1939–2014), deutscher Ur- und Frühgeschichtler

Capelle ist der Name folgender Gemeinden und Orte:
 Capelle aan den IJssel,  Stadt in den Niederlanden
 Capelle (Nord), französische Gemeinde im Département Nord
 Capelle-Fermont, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Capelle-les-Grands, französische Gemeinde im Département Eure
 Capelle-lès-Hesdin, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Diane-Capelle, französische Gemeinde im Département Moselle
 Saint-Omer-Capelle, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Tilly-Capelle, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Capelle (Detmold), Weiler in der Stadt Detmold in Nordrhein-Westfalen
 Capelle (Nordkirchen), Ortsteil der Gemeinde Nordkirchen in Nordrhein-Westfalen
 Hof Capelle, Siedlung im Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Hof Capelle (bei Bremen), ehemaliger Hof an der Kleinen Wümme bei Bremen
 Capelle (Solingen), ein früher gebräuchlicher Name für einen Wohnplatz in Solingen in Nordrhein-Westfalen
 eine ehemalige Gemeinde im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, siehe Salzfurtkapelle
 ein Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Sprang-Capelle in den Niederlanden

Capelle ist auch
 ein belgischer Hersteller von organischen Pigmenten, siehe Cappelle (Pigmenthersteller)
 ein paläolithischer und epipaläolithischer Fundplatz, siehe Combe Capelle

Siehe auch:
 La Capelle
 Cappelle
 Kapelle
 Capell
 Capel
 Cappel
 Cappell
 Kapellen
 Chapelle
 Capella
 Kapelle